Wen cheng ou Wencheng désigne :

Anthroponyme
Wencheng (princesse) (), princesse chinoise et femme du roi du Tibet Songsten Gampo
Lü Wencheng, écrivain

Théâtre
Des œuvres dramatiques chinoises : 
Princesse Wencheng, pièce de propagande politique des années 60
Princesse Wencheng, opéra sino-tibétain de style classique (2005)

Toponyme
Le xian de Wencheng, Wenzhou, Zhejiang

Voir aussi
Personnalités du royaume de Wei